Diva steht für:

 Diva, „Göttliche“, Bezeichnung für eine Person
 Diva (Film), französischer Spielfilm (1981)
 Diva (Lied), Lied von Dana International (1998)
 Diva (Schiff), Segelyacht, Exponat im Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven
 Diva Award Immobilie des Jahres, Architekturpreis (2002–2012)
 Methode der Impfstoffherstellung, siehe Markerimpfstoff
 Diva Cars, britischer Automobilhersteller
 Diva GT, ehemaliger Rennwagen von Diva Cars
 La Diva, ehemalige französische Automarke
 AIDAdiva, Kreuzfahrtschiff der deutschen Reederei AIDA Cruises

Personen:
 Diva Grabovčeva (?–um 1680), legendäre katholische Märtyrerin
 Rebeca Diva (?), chilenische Sängerin

DIVA steht für:
 DIVA – Deutscher Entertainment Preis, Medienpreis
 DIVA-GIS, Geoinformationssystem für biologische Lebensraumanalysen

Siehe auch:
 Diva Jazz Orchestra (Bigband)

 DIWA (Begriffsklärung)

Abkürzung